Зареченская — остановочная платформа Октябрьской железной дороги на линии Тосно  — Шапки 
 Зареченская волость —  бывшее название муниципальных образований в Новоржевском и Порховском районах Псковской области России
 Зареченская улица — название улиц в различных населённых пунктах России